Gareth Ainsworth est un footballeur et entraîneur anglais né le  à Blackburn. Il est actuellement l'entraîneur des Queens Park Rangers.

Biographie

Statistiques

Statistiques de joueur 

Note: 18 matchs et 1 but supplémentaires sont attribués lors de son passage à Preston North End entre 1992 et 1995 mais le détail année par année n'est pas précisé.

Statistiques d'entraîneur

Références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Joueur du Blackburn Rovers FC
Joueur du Preston North End FC
Joueur du Lincoln City FC
Joueur du Port Vale FC
Joueur du Wimbledon FC
Joueur du Walsall FC
Joueur du Cardiff City FC
Joueur du Queens Park Rangers FC
Joueur du Wycombe Wanderers FC
Joueur du Cambridge United FC
Entraîneur anglais de football
Entraîneur du Queens Park Rangers FC
Entraîneur du Wycombe Wanderers FC
Naissance en mai 1973
Naissance à Blackburn